100 найбільш надихаючих американських фільмів за 100 років за версією AFI (AFI's 100 Years...100 Cheers) - це рейтинговий список найбільш надихаючих фільмів, відібраних Американським інститутом киномистецтва. Входить до циклу AFI 100 Years ….

Список

Посилання 
 AFI's 100 Years… 100 Cheers  на сайті AFI 
 Список переможців AFI's 100 Years… 100 Cheers (100)  
 Список номінантів AFI's 100 Years… 100 Cheers (300)  

Списки фільмів‎
Кінематографічні рейтинги
Американський інститут кіномистецтва
Списки:Кінематограф США